PCH est un sigle qui peut signifier :
 Platform controller hub, un circuit intégré produit par Intel ;
 Prestation de compensation du handicap, une prestation financière attribuée en France à certaines personnes handicapées par la CDAPH ;
 Paul Claudel-d'Hulst, un lycée privé catholique du  ;
 P.C.H., un téléfilm américain réalisé par Nelson McCormick en 1995 ;
 Parti communiste haïtien, ancien nom du Parti unifié des communistes haïtiens ;
 Plan Construction et Habitat, ancien nom du PUCA ;
 Pacific Coast Highway.